Kwiaty na poddaszu – powieść V.C. Andrews
 Kwiaty na poddaszu – amerykański film z 1987 w reżyserii Jeffreya Blooma, adaptacja powieści
 Kwiaty na poddaszu – amerykańsko-kanadyjski film z 2014 w reżyserii Deborah Chow, adaptacja powieści